De Supertaça Cândido de Oliveira is de supercupwedstrijd in Portugese voetbal. De wedstrijd gaat tussen de landskampioen en de bekerwinnaar. Wint de landskampioen de beker, dan neemt de finalist van het bekertoernooi de plaats in van de bekerwinnaar.

De beker is vernoemd naar de voetballer en bondscoach Cândido de Oliveira (1896-1958). Hij had de nationale ploeg van zijn vaderland driemaal onder zijn hoede: 1926–1929, 1935–1945 en 1952.

Voor de officiële start van de Supercup werd er drie keer een wedstrijd gespeeld tussen de landskampioen en de bekerwinnaar. In het seizoen 1943/44 speelden de landskampioen Sporting en bekerwinnaar Benfica de openingswedstrijd van het Estádio Nacional. In het seizoen 1978/79 werden stadgenoten FC Porto landskampioen) en Boavista FC bekerwinnaar en speelden daarop op eigen initiatief een 'supercup' wedstrijd. Het jaar daarop volgden Sporting CP (landskampioen) en SL Benfica (bekerwinnaar) dit voorbeeld. Daarop besloot de Portugese voetbalbond om deze wedstrijd in het vervolg zelf te organiseren en in het seizoen 1980/81 werd de eerste Portugese supercup met de naam Cândido de Oliveira van start.

Twee beslissingsduels van de supercups werden in Parc des Princes in Parijs gespeeld, in de seizoenen 1993/94 en 1994/95.

Finales
 Clubs met * namen deel als verliezend bekerfinalist

 ** In 1994 en 1995 werden de replaywedstrijden in Parijs gespeeld.
¹ onofficiële editie

Nationale supercup voetbal
Portugese voetbalbeker